Дафермос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дафермос, Константин (род. 1941) — греческий и американский математик.
 Дафермос, Михалис (род. 1976) — греческий математик.